Пономари — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Береснёвского сельского поселения. Население — 5 жителей (2007 год). 
 
Расположена в северной части области в 11 км к северо-западу от Духовщины, в 0,1 км восточнее автодороги  Смоленск — Нелидово, на берегу реки Каменка. В 33 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района